Pukapuka bzw. Puka-Puka ist der Name mehrerer südpazifischer Atolle bzw. deren Hauptinseln, etwa

 Pukapuka (Cookinseln)
 Puka-Puka (Tuamotu-Inseln)

Puka Puka ist der Name einer Gemeinde in Französisch-Polynesien, siehe Pukapuka (Gemeinde)